Peter Veselovský, slovaški hokejist, * 11. november 1964, Liptovský Mikuláš, Slovaška.

Veselovský je kariero začel v klubu HK Košice v češkoslovaški ligi. V nadaljevanju kariere je igral še za klube HC Plzeň v češki ligi, HC Caen v francoski ligi, Dunaferr SE Dunaujvaros v madžarski ligi ter HK 32 Liptovský Mikuláš, HK 36 Skalica in VTJ Spišská Nová Ves v slovaški ligi.

Za češkoslovaško reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 1992 in Svetovnem prvenstvu 1992, kjer je obakrat osvojil bronasto medaljo. Skupno je za reprezentanco odigral 25 tekem, na katerih je dosegel tri gole.

Statistika kariere 

|-
| HK Košice
| Češkoslovaška liga
| 89/90
|
| 41
| 11
| 19
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Košice
| Češkoslovaška liga
| 90/91
|
| 51
| 27
| 24
| 51
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Košice
| Češkoslovaška liga
| 91/92
|
| 34
| 7
| 16
| 23
|
|
|
| 8
| 2
| 5
| 7
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 25
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Košice
| Češkoslovaška liga
| 92/93
|
| 39
| 5
| 22
| 27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Košice
| Slovaška liga
| 93/94
|
| 44
| 17
| 28
| 45
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Plzeň
| Češka liga
| 94/95
|
| 44
| 7
| 22
| 29
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Košice
| Slovaška liga
| 95/96
|
| 36
| 10
| 18
| 28
| -16
| 89
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK 32 Liptovský Mikuláš
| Slovaška liga
| 97/98
|
| 32
| 7
| 15
| 22
| -17
| 84
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Caen
| Francoska liga
| 98/99
|
| 39
| 10
| 30
| 40
| +3
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dunaferr SE Dunaujvaros
| Madžarska liga
| 99/00
|
| 6
| 5
| 8
| 13
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dunaferr SE Dunaujvaros
| Mednarodna liga
| 99/00
|
| 15
| 2
| 7
| 9
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dunaferr SE Dunaujvaros
| Madžarska liga
| 00/01
|
| 15
| 11
| 24
| 35
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dunaferr SE Dunaujvaros
| Mednarodna liga
| 00/01
|
| 18
| 9
| 15
| 24
| +23
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK 36 Skalica
| Slovaška liga
| 02/03
|
| 8
| 0
| 2
| 2
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VTJ Spisská Nová Ves
| Slovaška liga
| 02/03
|
| 17
| 5
| 10
| 15
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 442
| bgcolor="#7FFF00" | 133
| bgcolor="#7FFF00" | 260
| bgcolor="#7FFF00" | 393
| bgcolor="#7FFF00" | -7
| bgcolor="#7FFF00" | 294
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 8
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" | 5
| bgcolor="#7FFF00" | 7
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam slovaških hokejistov na ledu

Viri 
 
 

Živeči ljudje
Slovaški hokejisti
Olimpijski tekmovalci za Češkoslovaško
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Češkoslovaško
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Košice
Hokejisti HC Plzeň
Hokejisti HK 32 Liptovský Mikuláš
Hokejisti HC Caen
Hokejisti Dunaferr SE Dunaujvaros
Hokejisti HK 36 Skalica
Hokejisti HK VTJ Spišská Nová Ves